Зиппель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зиппель, Биргит (род. 1960) — немецкий политик.
 Зиппель, Вилли (род. 1929) — немецкий и саарский футболист.
 Зиппель, Лотар (род. 1965) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Зиппель, Петер (род. 1969) — немецкий футбольный судья.
 Зиппель, Тобиас (род. 1988) — немецкий футболист.